A lo largo de la historia ha habido tres conflictos que han tomado su nombre en la sal:

 En Italia:
 La Guerra de Ferrara o Guerra del Sale, entre 1482 y 1484.
 La Guerra de la Sal de 1540.

 En México, la Guerra del Salitre, entre 1480 y 1510.